Ле́снинский монастырь — название, относимое к ряду монастырей, связанных с пребыванием в них женской православной монашеской общины, основанной игуменьей Екатериной (Ефимовской).

 Леснинский монастырь (Лесьна-Подляска) — исторический монастырь в местечке Лесна (ныне гмина Лесьна-Подляска в Польше), существовавший в 1885 по 1915 годы
 Монастырь Ново-Хопово — именовался Леснинским с 1921 по 1943 год, когда в нём проживала Леснинская община
 Леснинский монастырь (Шовенкур-Провемон) — женский православный монастырь во Франции, где православная леснинская монашеская община располагается с 1967 года.